Андрес Мендоса:
 Мендоса, Андрес (род. 1978) — перуанский футболист.
 Мендоса, Андрес (род. 1989) — эквадорский футболист.
 Уртадо де Мендоса, Андрес (1500—1561) — вице-король Перу.